Nagelbrunnen steht für:

 Wasserkinetische Plastik, volkstümliche Bezeichnung für Skulptur des Metallbildhauers Wolfgang Göddertz auf dem Ebertplatz in Köln
 Nagelbrunnen (Bonn), 1982 nach einem Entwurf des Architekten Karl Heinz Görres aufgestellter Brunnen vor der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Bonn